Ариа́нна Лоза́но (; ) — итальянская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (2014), серебро (2015, , ), бронза ().
 : золото (, ).
 Зимние юношеские Олимпийские игры: серебро (2012; смешанная команда).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу